Die Geliebte des französischen Leutnants ist der Titel folgender Werke:

 Die Geliebte des französischen Leutnants (Roman), Roman von John Fowles (1969)
 Die Geliebte des französischen Leutnants (Film), britischer Film von Karel Reisz (1981)